Пе́дро (), Пе́дру () — мужское имя, распространённое в испано- и португалоязычных странах, аналог имени Пётр.

Монархи 
 Педру (герцог Коимбры)
 Педру I (король Португалии)
 Педру II (король Португалии)
 Педру III — король Португалии
 Педру V — король Португалии
 Педру I (император Бразилии)
 Педру II (император Бразилии)
 Педро I (король Арагона)
 Педро II (король Арагона)
 Педро III (король Арагона)
 Педро IV (король Арагона)
 Педро V (король Арагона)
 Педро I (король Кастилии)
 Педро II (1305—1342) — король Сицилии.

Футболисты 
 Педро Родригес Ледесма (род. 1987) — испанский футболист.
 Педру Паулета (род. 1973) — португальский футболист.
 Педру Мендеш (род. 1979) — португальский футболист.
 Педру Эшпинья (род. 1965) — португальский футболист.
 Франсиско Хавьер «Хави» де Педро (род. 1973) — испанский футболист, полузащитник.
 Педро Ботельо (род. 1989) — бразильский футболист.
 Абреу дос Сантос, Педро Гильерме (род. 1997) — бразильский футболист.

Другие 
 Педро Эухенио Арамбуру (1903—1970) — президент Аргентины в 1955—1958 годах.
 Педро Пабло Рамирес (1884—1962) — президент Аргентины.
 Педро Альмодовар (род. 1949) — испанский кинорежиссёр.
 Педро Родригес (1940—1971) — мексиканский автогонщик.
 Педро Агирре Серда (1879—1941) — чилийский политический деятель.
 Педро Ласкураин (1856—1952) — президент Мексики в 1913 году.
 Педру Алвариш Кабрал (1467 или 1468 — 1520) — португальский мореплаватель и исследователь.
 Перу Эшкобар (XV век — XVI век) — португальский исследователь, открывший Сан-Томе и Принсипи.
 Педру Тейшейра (1585—1641) — португальский исследователь.
 Педро де ла Роса (род. 1971) — испанский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 Педру Паулу Динис (род. 1970) — бразильский автогонщик, пилот «Формулы-1» в 1995—2000 годах.
 Педро Родригес де ла Вега (1940—1971) — мексиканский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана 1968 года, также пилот «Targa Florio» и «Формулы-1».

Фамилия 
 Педро, Джеймс (1970) — американский дзюдоист.
 Педро, Тайсон (род. 1991) — австралийский боец ММА.
 Педро, Феликс (1858—1910) — американский исследователь и золотоискатель итальянского происхождения.
 Педру, Антониу (1909—1966) — португальский художник и поэт-сюрреалист.

Топонимы 
 Педро-Агирре-Серда — коммуна в Чили.
 Педро-Муньос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Педро-Родригес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педру-Авелину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Педру-Алешандри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Педру-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Фуэнте-де-Педро-Наарро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Другое 
 Pedro — жевательная резинка, выпускавшаяся в ЧССР в 1970—1980-е гг.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Испанские мужские имена
Португальские имена